Termenul „Schongau” se poate referi la:

Schongau oraș din landul Bavaria, Germania.
Schongau, comună în cantonul Lucerna, Elveția